Cousin är ett franskt efternamn, som burits av:

 Anne Ross Cousin (1824–1906), brittisk poet
 Charles Cousin-Montauban (1796–1878), fransk general och statsman
 Charles Guillaume Cousin (1707–1783), fransk skulptör
 Daniel Cousin (född 1977), gabonensisk fotbollsspelare
 Gilbert Cousin (1506–1572), fransk humanist och teolog
 
 Jérôme Cousin (född 1989), fransk cyklist
 Louis Cousin (1627–1707), fransk historiker, jurist och översättare
 Louis Cousin-Despréaux (1743–1818), fransk lärd
 Pierre Cousin (1867–1933), fransk matematiker
 Victor Cousin (1792–1867), fransk filosof

Franska efternamn